Il toponimo Tubod può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Tubod, municipalità capoluogo della Provincia di Lanao del Norte
Tubod, municipalità della Provincia di Surigao del Norte